Виконт Эдмон Мари Феликс де Буалеконт (; 28 апреля 1859, Аррас — 18 февраля 1922, Париж) — французский художник.

Биография 
Из аристократической семьи.  Родственник Эдмона де Буалеконта, который с 1819 по 1823 год был вторым секретарём посольства Франции в России. Первоначально получил юридическое образование, однако затем принял решение учиться живописи, после чего поступил в парижскую частную Академию Жюлиана, где его учителем был Жан-Поль Лоран. С 1879 года Буалеконт периодически выставлял на парижском Салоне исторические и ориентальные картины. Некоторые исторические картины Буалеконта были посвящены событиям Вандейского мятежа.

Виконт де Буалеконт был женат на Маргарите де Марбо, внучке  военачальника и мемуариста Марселлена Марбо. 

Сегодня его работы хранятся во многих ключевых художественных музеях провинциальной Франции: в Лилле, Лиможе, Руане, Санлисе и По.

Галерея

Примечания

Литература и ссылки 
 Catalogue de la 27e exposition de la Société des Amis des Arts de la Somme, à Amiens en 1885
 Collections de peinture en ligne — Musée des Beaux-Arts de Limoges 
 Collections — Senlis ; musée d’Art et d’Archéologie 

Художники Франции XIX века
Исторические художники Франции